ARA Entre Ríos — назва низки бойових кораблів ВМС Аргентини

 ARA Entre Ríos (1896) — міноносець, збудований у 1896 році. На службі до 1930 року.
 ARA Entre Ríos (D-7)  — ескадрений міноносець типу «Буенос-Айрес». На службі протягом 1938 — 1973 років, після чого зданий на злам. 

Назви військових кораблів Аргентини